Дени́с Алекса́ндрович Ще́ткин (14 сентября 1982) — казахстанский футболист, защитник. Выступал за сборную Казахстана.

Биография 

Сын футболиста Александра Щёткина. Младший брат Евгений также футболист.

Воспитанник павлодарского футбола. С 7 лет занимался в местной ДЮСШ. С 1997 года выступал за дубль клуба «Иртыш», в 2000 дебютировал во взрослой команде. Также играл за «Экибастузец», «Кызылжар», «Энергетик», «Казахмыс», «Кайсар» и «Окжетпес».

27 апреля 2003 года принял участие в товарищеском матче национальной сборной Казахстана против команды Фарерских островов, который завершился победой Фарер 3:2.

Достижения

Командные 
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2005, 2007

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Казахмыс»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Гефест»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Алтай» (2016)
Игроки ФК «Алтай» (2017)